План (,  и т.д. ← ) — первоначально означало равнину; позже стало использоваться в геометрии, в значении на эту плоскость. В связи с этим появились следующие значения слова:
 План — чертёж горизонтальной ортогональной проекции помещений и строений в архитектурной графике.
 План — упрощённая топографическая карта местности.
 План — плоскость, проекция, срез.
 Планарный — синоним слова «плоский», используемый в некоторых разделах научного знания. Например, планарный граф, планарная технология.
 План — ряд предварительно обдуманных действий, мероприятий, объединённых последовательно для достижения цели с возможными сроками выполнения.
 План — ключевой элемент «плановой экономики».
 План — проект какого-либо дела.
 План — вершина выпуклого множества решений в симплекс-методе линейного программирования.
 План — короткая форма переработки текста, при которой выделяются смысловые части текста и озаглавливаются. Содержание пунктов кратко поясняется в 1—5 предложениях.
 План в кинематографии и фотографии — степень кинематографической крупности, пространственного или смыслового расположения в кадре.
  — в эзотерической космологии тонкое состояние сознания, которое выходит за рамки известной физической вселенной (в том числе астральный план, ментальный план).
  — элемент сеттинга Planescape, примерно соответствующий понятию «альтернативная вселенная» и «параллельный мир».
 План — жаргонное название наркотических веществ, чаще всего подразумевает под собой марихуану.
 «План» — песня группы «Сектор Газа».

Топонимы 
 План — муниципалитет в Испании в провинции Уэска.
 План — село, Неверкинский район, Пензенская область, Россия.
 План — коммуна во Франции в регионе Рона — Альпы.
 План — остров в Алжире.
 План — остров в Тунисе.

См. также 
 План Российской Империи в случае войны с державами Тройственного союза